Maria de Borbó-Dampierre (1220-1274), dama de Borbó, esposa de Joan I de Dreux;
 Maria de Borbó (morta el 1387), emperadriu de Constantinoble;
 Maria de Borbó (morta el 1402), priora de Saint-Louis de Poissy;
 Maria de Borbó (1428-1448), esposa de Joan II de Lorena ;
 Maria de Borbó-Vendôme (1515-1538), promesa de Jacob V d'Escòcìa ;
 Maria II de Saint-Pol (1539-1601), duquesa d'Estouteville;
 Maria de Borbó-Montpensier (1605-1627), esposa de Gastó de France ;
 Maria de Borbó (1606-1692), comtessa de Soissons, espouse de Tomàs de Savoia-Carignan ;
 Maria-Margarita de Borbó (1983-), duquessa d'Anjou, esposa del príncep Lluís de Borbó, hereu legitimiste del tron de França.